Ху́лио Кинта́на (; ) — перуанский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1930 года (как запасной игрок).

Карьера

Клубная 
Хулио Кинтана играл за клуб «Альянса Лима» в чемпионате Перу.

В сборной 
В 1930 году вошёл в состав национальной команды для участия в первом чемпионате мира, однако на поле не выходил.

Примечания 

Футболисты Перу
Игроки ФК «Альянса Лима»
Футбольные тренеры Перу
Тренеры ФК «Альянса Лима»